

События 

 5 января — Ричард Столлман начал разработку GNU.
 24 января — в продажу поступил первый Apple Macintosh.
 3 февраля — запуск американского КА Челленджер (STS-41B, вернулся на Землю 11 февраля).
 2 апреля — запуск советского космического аппарата Союз Т-11 с первым индийским космонавтом Ракешем Шарма.
 11 мая — противостояние Земли и Марса.
 25 июля — первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».
 август — принят в эксплуатацию Сибирский солнечный радиотелескоп.
 30 августа — первый полёт американского космического корабля Дискавери STS-41D (до 4 сентября).
 10 октября — на космическом корабле «Челленджер»STS-41G в космос полетел первый канадский космонавт Марк Гарно.
 11 октября — в открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт — Кэтрин Салливэн (полёт STS-41G на космическом корабле «Челленджер»).
 15 декабря — запуск советской АМС Вега-1 к комете Галлея.
 21 декабря — запуск советской АМС Вега-2 к комете Галлея.

Открытия

Изобретения

Новые виды животных 
 Животные, описанные в 1984 году

Награды 
 Нобелевская премия:
 Физика — Карло Руббиа, Симон ван дер Мер — «За решающий вклад в большой проект, осуществление которого привело к открытию квантов поля W и Z — переносчиков слабого взаимодействия».
 Химия — Роберт Брюс Меррифилд — «За предложенную методологию химического синтеза на твёрдых матрицах».
 Физиология и медицина — Нильс Ерне, Георг Кёлер, Сезар Мильштейн — «За открытие и разработку принципов выработки моноклональных антител с помощью гибридом».

 Премия Бальцана:
 Астрофизика: Ян Хендрик Оорт (Нидерланды)
 История литературы и литературная критика: Жан Старобинский (Швейцария)
 Генетика: Сьюэл Райт (США)

 Премия Тьюринга
 Никлаус Вирт — «За разработку серии инновационных компьютерных языков, ЭЙЛЕР, ALGOL-W, МОДУЛА и ПАСКАЛЬ».

 Медаль Дарвина:
 Эрнст Майр

 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова
 Николай Николаевич Боголюбов — за выдающиеся достижения в области математики и теоретической физики.
 Рудольф Людвиг Мёссбауэр (профессор, Федеративная Республика Германии) — за выдающиеся достижения в области физики.

Скончались 
 8 апреля — Капица, Пётр Леонидович, советский физик, академик АН СССР.
 18 сентября — Бочвар, Андрей Анатольевич, советский металловед, академик АН СССР.
 20 октября — Поль Адриен Морис Дирак, английский физик.

См. также

Примечания